Molango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Molango, Hidalgo, ort, Molango de Escamilla, 
 Molango, Veracruz, ort, Ixhuatlán de Madero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar